
Termin -{TNK}- ima više značenja.

 Treozna nukleinska kiselina
 Tenekteplaza, enzim